Il singolare  del Challenger ATP de Salinas Diario Expreso 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Guido Pella era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

Alejandro González ha battuto in finale Renzo Olivo 4–6, 6–3, 7–6(9–7).

Teste di serie

 Thiemo de Bakker (primo turno)
 Rogério Dutra da Silva (secondo turno)
 João Souza (semifinale)
 Paul Capdeville (primo turno)

  Boris Pašanski (primo turno)
  Agustín Velotti (primo turno)
  Jorge Aguilar (secondo turno)
  Gianluca Naso (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger ATP de Salinas Diario Expreso 2013
ATP Challenger Tour 2013